|-
| 150601 - || || 23 de novembre de 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 150602 - || || 30 de novembre de 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 150603 - || || 1 de desembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150604 - || || 1 de desembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150605 - || || 4 de desembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150606 - || || 4 de desembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150607 - || || 4 de desembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150608 - || || 5 de desembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150609 - || || 8 de desembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150610 - || || 22 de desembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150611 - || || 23 de desembre de 2000 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| 150612 - || || 30 de desembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150613 - || || 30 de desembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150614 - || || 30 de desembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150615 - || || 30 de desembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150616 - || || 30 de desembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150617 - || || 30 de desembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150618 - || || 30 de desembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150619 - || || 30 de desembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150620 - || || 30 de desembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150621 - || || 30 de desembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150622 - || || 30 de desembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150623 - || || 30 de desembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150624 - || || 29 de desembre de 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 150625 - || || 30 de desembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150626 - || || 2 de gener de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150627 - || || 5 de gener de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150628 - || || 4 de gener de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150629 - || || 3 de gener de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 150630 - || || 15 de gener de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150631 - || || 15 de gener de 2001 || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| 150632 - || || 19 de gener de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150633 - || || 19 de gener de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150634 - || || 20 de gener de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150635 - || || 21 de gener de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150636 - || || 27 de gener de 2001 || Ondřejov || P. Kušnirák, P. Pravec
|-
| 150637 - || || 19 de gener de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150638 - || || 20 de gener de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 150639 - || || 1 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150640 - || || 3 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150641 - || || 1 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150642 - || || 3 de febrer de 2001 || Mauna Kea || C. Veillet
|-
| 150643 - || || 13 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150644 - || || 17 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150645 - || || 19 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150646 - || || 19 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150647 - || || 19 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150648 - || || 19 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150649 - || || 25 de febrer de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 150650 - || || 20 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150651 - || || 19 de febrer de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150652 - || || 17 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150653 - || || 16 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150654 - || || 16 de febrer de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 150655 - || || 1 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150656 - || || 2 de març de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 150657 - || || 15 de març de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 150658 - || || 18 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150659 - || || 19 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150660 - || || 18 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150661 - || || 16 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150662 - || || 29 d'abril de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150663 - || || 14 de maig de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150664 - || || 21 de maig de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150665 - || || 17 de maig de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150666 - || || 23 de maig de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150667 - || || 30 de maig de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150668 - || || 17 de juny de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 150669 - || || 23 de juny de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 150670 - || || 28 de juny de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 150671 - || || 26 de juny de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 150672 - || || 24 de juny de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150673 - || || 13 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 150674 - || || 13 de juliol de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 150675 - || || 14 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 150676 - || || 18 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 150677 - || || 17 de juliol de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 150678 - || || 20 de juliol de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 150679 - || || 19 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 150680 - || || 22 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 150681 - || || 16 de juliol de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 150682 - || || 17 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 150683 - || || 21 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 150684 - || || 21 de juliol de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 150685 - || || 20 de juliol de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 150686 - || || 20 de juliol de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 150687 - || || 28 de juliol de 2001 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 150688 - || || 26 de juliol de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 150689 - || || 19 de juliol de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 150690 - || || 29 de juliol de 2001 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 150691 - || || 29 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 150692 - || || 22 de juliol de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150693 - || || 30 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 150694 - || || 24 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 150695 - || || 25 de juliol de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 150696 - || || 28 de juliol de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 150697 - || || 3 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 150698 - || || 11 d'agost de 2001 || Ondřejov || P. Kušnirák
|-
| 150699 - || || 11 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 150700 - || || 10 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
|}

0